Kaján Zsanett Bernadett (Budapest, 1997. szeptember 16. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Jelenleg az amerikai St. John's Red Storm labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2006 óta a Ferencváros labdarúgója. A felnőtt csapatban 2012. október 14-én mutatkozott be a Veszprém FC ellen a másodosztályban, ahol csapata 6–0-s győzelmet aratott.  A harmadik gólt a 61. percben ő szerezte. 2014 és 2016 között az MTK játékosa, bemutatkozik az élvonalban. A 2015-16-os idényben 21 bajnoki 17 gólt szerzett. 2016 nyarán az amerikai St. John's Red Storm csapatában folytatta pályafutását. 2019-ben az egyetemi bajnokság legjobb támadójává választották, emellett pedig az év csapatába is bekerült.

A válogatottban 
2013. március 6-án mutatkozott be a válogatottban, Mexikó ellen, a portugáliai Algarve Kupán, ahol a csapat 1–0-ra kikapott. Ekkor 15 éves, 5 hónapos és 18 napos volt, így a legfiatalabban debütáló labdarúgó a magyar női válogatottban. Eddig 35 alkalommal szerepelt a nemzeti tizenegyben és hat gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 NB II
 bajnok: 2012–13

Egyéni
 Az év támadója (1): 2019

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

1997-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Ferencváros női labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
A St. John's Red Storm női labdarúgói